Alireza Mortazavi – musicista, compositore e maestro di santur iraniano 
 Bijan Mortazavi – violinista, cantante e compositore iraniano
 Saeed Mortazavi – politico e giurista iraniano